Le championnat du circuit des joueurs 2015-2016 est une série de tournois de snooker se déroulant au cours de la saison 2015-2016 en Europe et en Asie. 

Cette série se conclut par un tournoi final à Manchester en Angleterre. Joe Perry, champion en titre, ne participe pas à l'épreuve finale car il n'est classé que  à l'issue de la saisie régulière. La Grande finale est remportée par Mark Allen qui domine Ricky Walden 10 manches à 6 . Il s'agit du troisième succès en tournoi classé pour le nord-irlandais, son premier sur le sol européen après deux triomphes en Chine.

Saison régulière

Résultats

Classements 
Au cours des sept tournois de la saison régulière, les joueurs ont accumulé des points dans l'optique de se qualifier pour la Grande finale. Les critères de qualification sont les suivants :
 les 24 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite européen (6 tournois)
 les 2 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite asiatique (1 tournoi)
 les 6 joueurs ayant accumulé le plus de points en cumulant les deux ordres du mérite et non déjà qualifiés
Bien qu'ayant terminé en tête de l'ordre du circuit européen, Mark Selby ne participe pas au tournoi car il s'est retiré pour raisons personnelles. Il est remplacé par Matthew Selt, alors classé .

Ordre du mérite européen 
Classement à l'issue des 6 tournois :

Ordre du mérite asiatique 
Classement à l'issue de l'unique tournoi :

Cumul des deux ordres du mérite (joueurs non déjà qualifiés) 
Classement à l'issue des 7 tournois :

Grande finale

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 143  Ding Junhui
 135  Martin Gould
 134, 123, 119  Mark Allen
 119  Barry Hawkins
 114, 112, 111, 104, 103  Ricky Walden
 112  Ali Carter
 107  Ryan Day
 106  Ben Woollaston
 103  Shaun Murphy

Références 

Championnat du circuit des joueurs de snooker
Snooker en 2015
Snooker en 2016